Ordet reprise har flere specialiseringer:
Genoptagelse, gentagelse.
Genopførelse af et film eller teaterstykke.
Stigning efter kursfald.
Generobring af en prise.
Gentagelse af ekspositionsdelen i en sonateform

Kilder/henvisninger